Појам Констанца Француска може да се односи на:

 Констанца Француска, грофица Троа, грофица Троа и кнегиња Антиохије
 Констанца Француска, грофица Тулуза